

Населені пункти та їхні частини

 Гуткі — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Гуткі — село в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Гуткі — село в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Гуткі — лісова осада в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки